

Geografia 
 Midgley – località del West Yorkshire, in Inghilterra, Regno Unito

Persone 
 Charles Midgley Maud – aviatore inglese
 Fanny Midgley – attrice statunitense
 Magdalena Midgley – archeologa britannica
 Mary Midgley – filosofa inglese
 Ralph Midgley – linguista inglese
 Thomas Midgley – ingegnere, chimico e inventore statunitense